Æthelstan ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Æthel- (=„edel“) und -stān (=„Stein“) zusammengesetzt.

Varianten 

 Æþelstan
 Æðelstan
 Aethelstan
 Athelstan
 Ethelstan

Namensträger 

 Æthelstan (Sussex), König von Sussex (vor 717–um 724)
 Æthelstan (East Anglia), König von East Anglia (827–um 845)
 Æthelstan (Wessex), König von Kent, Essex, Surrey und Sussex (839–um 852)
 Æthelstan, Taufname des Wikingerkönigs Guthrum im Danelag (um 880–890)
 Æthelstan (Ramsbury), Bischof von Ramsbury (um 909–um 927?)
 Æthelstan (England), König von England (924–939)
 Æthelstan Half-King, Ealdorman von East Anglia (um 932–956)
 Æthelstan (Elmham) Bischof von Elmham (995?–1001)
 Æthelstan Ætheling, ältester Sohn des Königs Æthelred von England († 1014)
 Æthelstan (Hereford), Bischof von Hereford (1012?–1056)

Siehe auch 
 Athelstan

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname